Waldsterben steht für:
 Waldsterben, forstwirtschaftlich Waldschäden
 Waldsterben, eine Umweltdebatte zu „neuartigen Waldschäden“ 
 Waldsterben (1984), deutscher Dokumentarfilm von Karlheinz Baumann (1984)
 Waldsterben (2018), deutscher Kurzspielfilm von Lars Smekal (2018)

Siehe auch: